Кратер Гассенди () — древний крупный ударный кратер на видимой стороне Луны на северо-западной границе Моря Влажности. Название присвоено в честь французского философа, математика, астронома Пьера Гассенди (1592—1655) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Гассенди — один из наиболее интересных объектов для наблюдения на видимой стороне Луны. Ближайшими его соседями являются большой кратер Летронн на севере-северо-востоке, маленький кратер Эригон, кратеры Агатархид и Леви на юго-востоке, кратеры Либих и Мерсенн на юго-западе. На северо-востоке от кратера находятся борозды Эригона, на западе-юго-западе — борозды Мерсенна. На юге от кратера простирается Море Влажности. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 111 км, глубина — 1,42 км.
 
Кратер подвергся частичному заполнению лавой при формировании бассейна Моря Влажности, над поверхностью лавы возвышается только сильно разрушенный эрозией полигональный вал кратера и центральные пики высотой около 1370 м над средним уровнем чаши кратера. Северную часть вала кратера перекрывает сателлитный кратер Гассенди А. Высота вала кратера — от 200 м в южной части до 2500 м в западной, объем кратера — около . Дно чаши кратера неровное, с системой борозд (борозды Гассенди) и множеством складок, за исключением юго-восточной части. Северная часть чаши кратера имеет высоту около 600 м над поверхностью моря Влажности. В центре чаши кратера располагается группа центральных пиков; высота одного из них,  (координаты ), определена в 900—940 м. Состав центральных пиков — габбро-норито-троктолитовый анортозит с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1).

В кратере наблюдались кратковременные лунные явления в виде свечения в тени во время затмений, движущиеся явления.

При подготовке полета Аполлона-17 кратер Гассенди рассматривался в качестве альтернативного места посадки лунного модуля, точка посадки была выбрана на юге от западного центрального пика.

Сечение кратера 

На приведенном графике представлено сечение кратера в различных направлениях, масштаб по оси ординат указан в футах, масштаб в метрах указан в верхней правой части иллюстрации.

Кратковременные лунные явления 

В кратере Гассенди наблюдались кратковременные лунные явления в виде свечения в тени во время затмений, движущихся явлений.

Сателлитные кратеры 

 На некоторых старых картах сателлитный кратер Гассенди А назывался Кларксон, в честь английского астронома-любителя Роланда Кларксона, однако это название не было утверждено Международным астрономическим союзом. Образование кратера  относится к коперниковскому периоду.
 Сателлитный кратер Гассенди L включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Фотографии кратера с борта Аполлона-16
 
 Геологическая карта окрестностей кратера
 
 Заметка о сателлитном кратере Гассенди А на сайте LRO
 Снимки кратера с высоким разрешением камерой Лунар орбитер-5
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны